Нало́жний — українське прізвище.

 Наложний Геннадій Іванович — волейболіст, тренер.
 Наложний Олександр Геннадійович — волейболіст.

Примітки 

Українські прізвища